Metropol har flere betydninger:

 Storby – en storby med mindst 500.000 indbyggere kaldes metropol, af gr. μήτηρ, mētēr = moder og πόλις, pólis = by, se også Polis.

Brugt i navnet på bl.a.:

 Professionshøjskolen Metropol – i København
 Metropol (biograf i København) – biograf i København, (tidligere Palladium)
 Metropol Århus – biograf i Århus, (tidligere Palads)
 Metropol (biograf i Aalborg) – biograf i Aalborg, (tidligere Astoria)
 Metropol (radioprogram) – et svensk radioprogram
 Metropol (snus) – et svensk snusmærke
 Metropol (Hjørring) – storcenter i Hjørring,

Se også 
  Metropolis
 Metropolit
 Metropolitankirke
 Metropolitanskole